Josiah est un prénom pouvant désigner

Prénom
 (1815-1896), homme politique américain, gouverneur du Michigan
Josiah Boydell (1752-1817), peintre et graveur britannique
Josiah Burr Plumb (1816-1888), homme politique canadien 
Josiah Child (1630-1699), commerçant et économiste anglais
 (1922-1984), homme politique zimbabwéen

 (né en 1997), joueur américaine de football américain
 (1782-1870), philanthrope et quaker anglais
Josiah Fox (1763-1847), architecte naval anglais
 (1890-1964), homme politique australien 
Josiah Goode (1917-2003), sociologue américain
Josiah Gorgas (1818-1883), général de la confédération américaine
Josiah Gregg (1806-1850), explorateur et naturaliste américain
Josiah Guest (1785-1852), ingénieur et entrepreneur gallois
Josiah Gumede (1870-1947), homme d'affaires et politique sud-africain
Josiah Harlan (1799-1871), aventurier américain
Josiah Harmar (1753-1813), officier de l'armée américaine

Josiah Johnson Hawes (1808-1901), photographe américain
 (1861-1948), homme d'affaires en pharmaceutique américain
 (1925-2009), garde nazi de camps de concentration
Josiah McCracken (1874-1962), athlète américain
Josiah Middaugh (né en 1980), triathlète professionnel américain
Josiah Ng (né en 1980), coureur et entraîneur cycliste malaisien
 (1751-1810), homme politique américain de Virginie 
 Josiah Parkes (1793–1871), ingénieur civil anglais
 (1816-1886), organiste et compositeur britannique

Josiah Ritchie (1870-1955), joueur britannique de tennis
Josiah Royce (1855-1916), philosophe américain

 (1849-1929), cowboy américain
Josiah Snelling (1782-1828), militaire américain
 (1733-1797), potier anglais
Josiah Stamp (1er baron Stamp) (1880-1941), directeur de la banque d'Angleterre
Josiah Strong (1847-1916), pasteur protestant américain
Josiah Symon (1846-1934), homme politique australien en Australie-Méridionale
 (1709-1756), propriétaire foncier américain dans le Massachusetts
Josiah Tattnall (1795-1871), officier américain de l'US Navy
 (né en 1997), joueur américain de football américain

Josiah Tongogara (1938-1979), homme politique de la Rhodésie du Sud
 (1824-1900), inventeur et pionnier américain de sous-marin
Josiah Tucker (1713-1799), auteur anglais de traités économique et politique 
Josiah Warren (1798-1874), inventeur et auteur américain

Josiah Wells (né en 1990), skieur acrobatique néo-zélandais
Josiah Whitney (1819-1896), géologue américain
 (c. 1628-1680), colonisateur anglais dans les Treize colonies
Josiah Wood (1843-1927), lieutenant-gouverneur canadien du Nouveau-Brunswick
Josiah Willard Gibbs (1839-1903), physico-chimiste américain
Josiah Zayner (né en 1981), biohacker et vulgarisateur en ingénierie génétique américain
Josiah Zion Gumede (1919-1989), homme d'État du Zimbabwe-Rhodésie

Personnage fictif
Josiah Bartlet, personnage de la série télévisée américaine À la Maison-Blanche

Homonymie de prénom